Пётр Вавилов:
 Вавилов, Пётр Михайлович (?—1924) — инженер, металлург, изобретатель, директор Кулебакского горного завода до 1917 года.
 Вавилов, Пётр Петрович (1918—1984) — советский биолог, селекционер, растениевод, академик ВАСХНИЛ, член-корреспондент АН СССР.